Brezina
 Szlovákia
 Kolbása (szlovákul: Brezina), Szlovákia, Kassai kerület, Tőketerebesi járás
 Trencsén erdőparkja
Březina
 Csehország
 Březina (Brno-vidéki járás)
 Březina (Jičíni járás)
 Březina (Jindřichův Hradec-i járás)
 Březina (Mladá Boleslav-i járás)
 Březina (Rokycanyi járás)
 Březina (Svitavyi járás)